

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wolh“ beginnt.

Wolh 



Wolha 
 Wolharn, Hanne (* 1968), deutsche Schauspielerin

Wolhe 
 Wolheim, Louis (1880–1931), US-amerikanischer Schauspieler